PKV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile internazionale di Pskov-Kresty (Russia)